De Europese kampioenschappen tafeltennis 2017 (officieel: Liebherr European Table Tennis Championships) werden van 13 tot en met 17 september 2017 door de ETTU georganiseerd in de Luxemburgse stad Luxemburg.

Er werden deze editie alleen landenwedstrijden gehouden, zowel voor mannen- als voor vrouwenteams.

Bij de mannen behaalde Duitsland zijn zevende titel door Portugal in de finale met 3-0 te verslaan. Titelverdediger Oostenrijk kwam niet verder dan de poulefase.
Bij de vrouwen behaalde Roemenië zijn vierde titel door titelverdediger Duitsland in de finale met 3-2 te verslaan.

Een team bestaat uit drie of vier spelers. Speler 1 of speler 2 mag vervangen worden door speler 4 nadat speler 1 en 2 hun eerste wedstrijd gespeeld hebben. Een landenwedstrijd is gewonnen als er drie wedstrijden zijn gewonnen. De wedstrijden zijn gewonnen als er drie sets zijn gewonnen (best-of-five). Er worden alleen enkels gespeeld.

Zowel bij de mannen als de vrouwen hebben 16 landenteams zich gekwalificeerd. Deze zijn verdeeld over vier poules. Iedere poule bestaat dus uit vier landenteams.
Dit artikel behandeld alleen de laatste 16 van de 'Championships Division'. Niet beschreven zijn de wedstrijden in deze divisie om de 5-16 plaats. Tevens zijn de 'Challenge Division' (vier poules) en de 'Standard Division' (twee poules bij de mannen, een poule bij de vrouwen) niet beschreven.

Tijden zijn Nederlandse tijden.

Onderdelen en medailles

Resultaten mannen 

 De nummers 1 en 2 kwalificeren zich voor de kwartfinales.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Plaatsingswedstrijden

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Resultaten vrouwen 

 De nummers 1 en 2 kwalificeren zich voor de kwartfinales.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Plaatsingswedstrijden

Kwartfinales

Halve finales

Finale 

Tafeltennis
2017
Sport in 2017
Sportevenement in Luxemburg (stad)